III ou iii pode se referir a:

Música 
 (III) (álbum), álbum de Crystal Castles
III (álbum de Bob Sinclar), álbum de Bob Sinclar
III (álbum de Deranged), álbum de Deranged
III (álbum de Maylene and the Sons of Disaster), álbum de Maylene and the Sons of Disaster
III. (EP), EP de JoJo
 III (álbum de S.O.S. Band), álbum de The S.O.S. Band
 III (álbum de BadBadNotGood), álbum deBadBadNotGood

Ver também 

0003
Três